Sayat-Novaavenyn (armeniska: Սայաթ-Նովայի պողոտա, Sayat-Nova'i Poghota) är en aveny i distriktet Kentron  i Jerevan i Armenien. Avenyn har sitt namn efter 1700-talspoeten och musikern Sayat-Nova. Den bildades 1963 inför 250-årsdagen av Sayat-Novas födelse.

Den 1,6 kilometer långa gatan går mellan Marskalk Baghramianavenyns ändpunkt i Place de France i nordväst och Tjarentsgatan i sydost.

Byggnader i urval
Komitas statliga musikkonservatorium i Jerevan, nr 1a
Hovhannes Tumanjan dockteater i Jerevan, nr 4
Ani Plaza Hotel, nr 19
Koghikekyrkan och Sankt Annakyrkan, hörnet mot Abovjangatan

Bildgalleri

Källor
Denna artikel är baserad på artikeln Seyat-Nova Avenue på engelskspråkiga Wikipedia.

Gator i Jerevan
Kentron